Ми́нни Джу́лия Ри́пертон (; 8 ноября 1947, Чикаго, Иллинойс — 12 июля 1979, Лос-Анджелес, Калифорния) — американская певица и автор песен, обладавшая диапазоном голоса в пять с половиной октав.

Личная жизнь, болезнь и смерть 
Минни вышла замуж за музыканта  в 1969 году и была за ним замужем до момента своей смерти летом 1979 года. В этом браке Рипертон родила двоих детей — сына Марка и дочь Майю Хабиру.

В январе 1976 года Минни был диагностирован рак молочной железы и проведена радикальная мастэктомия. К моменту постановки диагноза рак уже дал метастазы, и врачи вынесли вердикт — жить певице осталось не больше полугода.

Несмотря на ужасающие прогнозы, Минни продолжала работу. Рипертон не скрывала, что больна, но то, что её болезнь приняла необратимую стадию, она скрывала.

12 июля 1979 года 31-летняя Минни скончалась, прожив вместо отведённых шести месяцев больше трёх лет.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Академии Гайд-Парка
Исполнители Epic Records
Исполнители Capitol Records
Умершие от рака молочной железы
Похороненные на Вествудском кладбище